Ел Новиљеро има више значења:

 Ел Новиљеро (Истлавакан), насеље у савезној држави Колима у Мексику
 Ел Новиљеро (Синталапа), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Новиљеро (Тонала), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Новиљеро (Венустијано Каранза), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Новиљеро (Виљафлорес), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Новиљеро (Абасоло), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ел Новиљеро (Куерамаро), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ел Новиљеро (Атотонилко ел Гранде), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Ел Новиљеро (Болањос), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Новиљеро (Хала), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Ел Новиљеро (Дел Најар), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Ел Новиљеро (Сантијаго Искуинтла), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Ел Новиљеро, Ла Гранха (Атлиско), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Ел Новиљеро (Халпа де Мендез), насеље у савезној држави Табаско у Мексику
 Ел Новиљеро (Акајукан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Новиљеро (Косолеакаке), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Новиљеро (Исла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику